Winchester poate să însemne:
Oraș în Marea Britanie
Catedrală
Universitate
Winchester, Massachusetts, oraș în SUA
Winchester, Noua Zeelandă, localitate în Noua Zeelandă
Winchester, Oliver Fisher, fabricant de arme și muniții american